Граф Фридрих Антон Мария Хуберт Бонифаций фон Ледебур-Вихельн (, 1900—1986) — австрийский актёр, сделавший карьеру в зрелом возрасте. Наиболее известен ролью гарпунёра-маори Квикега в фильме Джона Хьюстона «Моби Дик» (1956).

Биография 
Четвёртый из шести детей графа фон Ледебур-Вихельна родился в родовом имении в Ниско, на территории Галиции. Детство его прошло в Праге, а также в чешских и венгерских имениях. Во время Первой мировой войны служил в уланском полку. Лишившись наследства в результате распада Австро-Венгерской империи, в 1920-е годы Фридрих фон Ледебур учился в Венском сельскохозяйственном институте, получил диплом инженера. Не найдя себе применения в Австрии, в 1925 году он отправился в США, надеясь там разбогатеть, и следующие двадцать лет постоянно курсировал между Европой и Америкой. Он сменил множество мест работы, в том числе на золотых приисках, занимался туристическим бизнесом на Гавайях и островах Южных морей, и т. д. В 1934 году женился на английской актрисе и светской львице Айрис Три и продолжал вести кочевой образ жизни. После аншлюса Австрии получил право постоянного проживания в США, но сохранил австрийское гражданство. В это время он познакомился с Эрнестом Хемингуэем и Джоном Хьюстоном, сопровождая их во время сафари в Африке. Он также принимал участие в родео. Во время Второй мировой войны служил в Береговой охране США, официально американизировал своё имя Фридрих на Фредерик. В Голливуде дебютировал в 1944 году в эпизодической роли в одном из фильмов Эрнста Любича, но даже не был упомянут в титрах. В 1946 году сыграл эпизодическую роль в фильме А. Хичкока «Дурная слава» и постепенно стал повышать свой статус в Голливуде. В 1954 году был приглашён Хьюстоном на роль Квикега в «Моби Дике», там же эпизодическую роль сыграла его жена, с которой он в тот период разводился. Известность обеспечила его более заметными ролями, например, Антипатра в пеплуме «Александр Великий». В 1960-е годы начинает больше сниматься в Европе, в характерных ролях второго плана. Помимо актёрской работы, работал консультантом по гонкам на колесницах и верховой езде в фильме «Падение Римской империи». Дважды играл эпизодические роли в фильмах Федерико Феллини — «Джульетта и духи» (1965) и «Джинджер и Фред». В последний раз снялся в кино в 85-летнем возрасте.

После развода с Айрис Три (от которой имел сына Кристиана), в 1955 году женился на графине Алисе Хойос — испанке с австрийским гражданством. В браке с ней — сын Иоганн Фридрих.

Избранная фильмография 
 «Александр Великий» (1956) — Антипатр;
«Моби Дик» (1956) — Квикег;
«Корни неба» (1958) — Пир Квист.
 «Джульетта и духи» (1965) 
«Голубой Макс» (1966) — фельдмаршал фон Лендорф;
 «Битва за Рим» (1968 — 1969) — Гильдебранд;
«Колдун» (1977) — Карлос.
«Джинджер и Фред» (1986) — адмирал Ауленти (последняя роль);

Примечания

Литература 
 Kay Weniger: Das große Personenlexikon des Films. Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 2001, ISBN 3-89602-340-3, Band 4, S. 636 f.

Ссылки